Deens basketbalteam (mannen)
 Deens basketbalteam (vrouwen)